Existuje více muzejních institucí, které mají v názvu Muzeum dopravy:
 Muzeum dopravy (Bratislava), Slovensko: bylo založeno 1999, je pobočkou Slovenského technického muzea a zaměřuje se na silniční a železniční dopravu.
 Muzeum dopravy (Drážďany): bylo založeno 1952 v NDR, nyní Německo. Pět oblastí: silniční, železniční, lodní, letecká doprava a modelová železnice.
 Muzeum dopravy (Glasgow), Spojené království: bylo založeno 1964 a expozice zahrnují všechny druhy dopravy, hlavně motorové.
 Muzeum dopravy ve Strašicích, nedaleko Rokycan, Plzeňský kraj: založeno 2007, prostředky městské hromadné dopravy (autobusy, trolejbusy a tramvaje).  

možná hledáte také
 London Transport Museum, Spojené království: v překladu tedy Muzeum dopravy v Londýně, bylo založeno 1980 a zaměřuje se na historii dopravy v Londýně.